Mont-Saint-Jean ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Mont-Saint-Jean (Aisne)
 Mont-Saint-Jean (Côte-d’Or)
 Mont-Saint-Jean (Sarthe)

Mont-Saint-Jean bezeichnet einen Ort in Belgien:
 Mont-Saint-Jean (Belgien) in den Gemeinden Waterloo und Braine-l’Alleud